Albert Lévy peut désigner :
 Albert Lévy (1847-1907), architecte photographe ;
 Albert Lévy (1871-1926), syndicaliste français ;
 Albert Lévy (1923-2008), militant des droits de l'homme ;
 Albert Lévy (né en 1951), magistrat français ;
 Albert Lévy dit Lévy-Sée (1874-1929), ami de Charles Péguy, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur d'allemand au Lycée de Toulouse, auteur en 1904 d'une thèse intitulée Stirner et Nietzsche.